Mikael Appelgren och liknande namn kan syfta på:

Mikael Appelgren (född 1961), svensk bordtennisspelare
Mikael Appelgren (handbollsspelare) (född 1989), svensk handbollsmålvakt

Se även
Michael Apelgren (född 1984), svensk handbollsspelare och -tränare